Thiesler ist der Familienname folgender Personen:

 Ekkehard Thiesler (* 1965), deutscher Bankier und Wirtschaftswissenschaftler
 Sabine Thiesler (* 1957), deutsche Schriftstellerin und Schauspielerin